Martijn Bosman (drummer) (1966), Nederlands drummer (tevens acteur, zanger, producer, diskjockey en presentator)
 Martijn Bosman (voetballer) (1985), Nederlands voetballer